Боцманово — название населённых пунктов.

Россия 
 Боцманово — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Боцманово — село в Турковском районе Саратовской области.